Николай Паршин: Паршин, Николай Алексеевич (род. 1972) — российский политик, депутат Государственной Думы.